Het ATP-toernooi van Indian Wells 2001 (met de officiële naam Tennis Masters Series) vond plaats van 12 tot en met 18 maart 2001. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells